Colding är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aage Colding
 August Colding
 Bertil Colding
 Jimmy Colding
 Ludvig August Colding
 Poul Jensen Colding
 Søren Colding
 Tobias Colding
 Valdemar Colding

Se även 

 Kolding

Danska efternamn